Liddy ist der Familienname folgender Personen:

 Christian D. Liddy (* 1973), britischer Historiker
 Edward M. Liddy (* 1946), US-amerikanischer Manager
 Gordon Liddy (1930–2021), US-amerikanischer FBI-Agent, Person der Watergate-Affäre
 James Liddy (1934–2008), irisch-amerikanischer Schriftsteller